2 miejscowości w Polsce: 
 Teodozjów – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska 
 Teodozjów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Czerniewice